ARA San Juan — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини

 ARA San Juan — ескадрений міноносець типу «Авантюр'є». Будувався у Франції протягом 1911—1914 років. З початком Першої світової війни реквізований Францією і включений до складу її флоту.
 ARA San Juan (Q-6) — гідрографічне судно, збудоване у 1928 році. На службі під різними іменами до 1967 року
 ARA San Juan (D-9) — ескадрений міноносець типу «Буенос-Айрес». На службі протягом 1938 — 1973 років, після чого зданий на злам. 
 ARA San Juan (S-42) — підводний човен типу «Санта-Крус» (або TR-1700). Збудований у 1985 році. 15 листопада 2017 року затонула з усім екіпажем. 

Назви військових кораблів Аргентини